Salt Lake City 2002 steht für

 die Olympischen Winterspiele 2002
 die Winter-Paralympics 2002